

Яворниця — село в гміні Левін-Клодзький Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Яворниця — село в гміні Кохановіце Люблінецького повіту Сілезького воєводства